

Medicina
 Perforazione – tipo di ferita
 Perforazione intestinale – gravissima complicazione di alcune malattie dell'apparato digerente
 Perforazione del setto nasale – lesione di continuo a tutto spessore del setto nasale
 Perforazione timpanica semplice – soluzione di continuo della membrana timpanica in assenza di fenomeni flogistici

Altro
Perforazione – lavorazione meccanica di tranciatura in cui vengono praticati dei fori di diverse forme e dimensioni in fogli di lamiera o in nastri (detti coils) per ottenere una lamiera forata
Perforazione (puncturing) – nella teoria dei codici, processo di rimozione di alcuni dei bit di parità dopo la codifica con un codice di correzione d'errore
 Perforazione cutanea – pratica che prevede l'inserimento di materiali di vario genere a fini rituali, erotici o di moda, conosciuta con il termine inglese di piercing